

Ігнатово — село, Бабаєвський район, Вологодська область
 Ігнатово — село, Дмитровський міський округ Московська область